Theodóra császárné (500 körül–548), I. Iusztinianosz bizánci császár felesége, Akakiosz N. lánya
Theodóra császárné (?–1222 után), I. Alexiosz trapezunti császár felesége, Ióannész Axukh(osz) lánya
Theodóra császárné (1340–1400), III. Alexiosz trapezunti császár felesége, Niképhorosz Kantakuzénosz lánya
Theodóra császárné (1382–1426), IV. Alexiosz trapezunti császár felesége, Theodórosz Kantakuzénosz lánya

Nem tévesztendő össze
Theodóra császárnő (egyértelműsítő lap)